UA, Ua o ua puede hacer referencia a diversos artículos:

Códigos 
Ucrania, según la norma ISO 3166.
.ua, dominio de nivel superior geográfico para las páginas web de Ucrania.
United Airlines, aerolínea estadounidense, por su código de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
Unidad astronómica, unidad de longitud.

Universidades 
Universidad del Atlántico, ubicada en Barranquilla, Colombia.
Universidad Autónoma de Chile, ubicada en Temuco, Chile.
Universidad de Antofagasta, ubicada en Antofagasta, Chile.
Universidad de Alicante, ubicada en Alicante, España.
Universidad de Arkansas, ubicada en Fayetteville, Arkansas, Estados Unidos.

Otros 
Unión Africana, organización supranacional africana.
Unidad Alavesa, partido político español.
Unión Atlética, club de baloncesto uruguayo.
United Artists, cinematográfica estadounidense.
Ua (cantante), nombre artístico de la cantante japonesa Kaori Shima.

Siglas